I signori della guerra – romanzo di Gérard Klein del 1970
 I signori della guerra – album del Gaetano Liguori Trio del 1975
 Warlords - I signori della guerra – film del 1988 diretto da Fred Olen Ray